Deep Creek kan syfta på följande platser

Australien 

 Tabulam Rivulet, å, New South Wales, 
 Shannon Brook, vattendrag i New South Wales, 
 Deep Creek, Victoria, vattendrag i Victoria, 
 Andersons Creek, vattendrag i Victoria,

Bahamas 

 Deep Creek (vattendrag i Bahamas), North Andros District, 

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade Bahamasförgreningar